Bruges (Gironde), een gemeente in het Franse Gironde 
Bruges-Capbis-Mifaget, een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Bruges-la-Morte, een roman uit 1892 van de schrijver Georges Rodenbach 1855-1898

Bruges is ook de Franse en Engelse schrijfwijze voor de Belgische stad en gemeente Brugge. In die betekenis kan het verwijzen naar:

De stad Brugge
Het bisdom Brugge
Het arrondissement Brugge